Procyon (ster), een ster in de Kleine Hond
Procyon (cognomen), een Romeins cognomen
Wasberen (Latijn: Procyon), een geslacht van roofdieren
Procyon (loodsboot), een loodsboot van het Nederlands Loodswezen